Ey, güzel Qırım (, переклад: Мій прекрасний Крим, дослівний переклад Гей, красивий Крим!) — відома кримськотатарська народна пісня. Її мелодія загальновизнана серед кримських татар і часто звучить кримськотатарських концертах. Текст пісні розповідає про сумне життя у вигнанні і скорбує про втрачену батьківщину. Походження пісні невідоме, але вважається, що вона була написана анонімно після депортації кримських татар. Однак є непідтверджені твердження, що вона була написана кримськими татарами, які були депортовані в Андижан, Фатмою Халіловою і Шукрі Османовим, під час їх візиту в Алушту у 1968 році, після чого пісня стала поширюватися по всьому Узбекистану, де жили кримські татари. Частина із пісні була включена в пісню Джамали «1944» (частина, що кримськотатарською), з якою вона представляла Україні на Євробаченні 2016, де здобула перемогу.

Текст пісні

Примітки 

Кримськотатарська культура
Пісні 1968